Суддя Дредд, «Суддя Дредд» (англ. Judge Dredd) — американський фантастичний бойовик 1995 року, ґрунтований на британських коміксах «Суддя Дредд» напряму 2000 A.D.
 Суддя Дредд (фільм, 2012) — науково-фантастичний фільм-бойовик із елементами постапокаліптики і антиутопії, знятий у 2012 році режисером Пітом Трейвісом, а також продюсером і автором сценарію Алексом Ґарлендом.